szczelina (rozpadlina) – ubytek w naskórku i skórze (medycyna)
 szczelina – pęknięcie skał (wspinaczka)
 szczelina – rodzaj jaskini lub schroniska (speleologia) 
 szczelina – rozwarte pęknięcia skał (geologia)

Zobacz też 
 szczelina czasowa
 szczelina dyfrakcyjna
 szczelina lodowcowa
 szczelina przeciwlotnicza